vki – codice ISO 639-3 della lingua ija-zuba